Störning ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Störning (vor 1580–1592), deutscher Kaufmann und Ratsherr der Hansestadt Lübeck
 Thomas Störning (1571–1641), deutscher Kaufmann und Ratsherr der Hansestadt Lübeck